Stati Uniti d'America
Harrah – città della Contea di Oklahoma, Oklahoma
Harrah – città della Contea di Yakima, Washington